Het WTA-tennistoernooi van Seoel (officieel de Hansol Korea Open) van 2011 vond plaats van 19 tot en met 25 september 2011 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Het was de achtste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel – Titelhoudster Alisa Klejbanova was haar titel niet komen verdedigen. De Italiaanse Francesca Schiavone was via een wildcard voor het toernooi uitgenodigd, en als eerste geplaatst – ze kwam echter niet voorbij de eerste ronde. Het zesde reekshoofd María José Martínez Sánchez uit Spanje won het toernooi. Ze versloeg in de finale de ongeplaatste Kazachse Galina Voskobojeva in twee sets die beide in een tiebreak werden beslist. Martínez Sánchez wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Seoel op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel. De Nederlandse Arantxa Rus werd in de eerste ronde uitgeschakeld.

Dubbelspel – Van de titelhoudsters Julia Görges en Polona Hercog had alleen de laatste zich voor het toernooi ingeschreven. Hercog speelde deze editie samen met Irina-Camelia Begu – dit ongeplaatste team werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. De eerste vier reekshoofden bezetten de halve finale. Het als eerste geplaatste duo Natalie Grandin / Vladimíra Uhlířová won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Vera Doesjevina en Galina Voskobojeva in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Uhlířová bezat al vier dubbeltitels met andere partners; Grandin geen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Seoel 2011
Seoel